Дискография американского рэпера Chief Keef. Chief Keef выпустил свой первый студийный альбом Finally Rich в 2012 году, который содержал несколько успешных синглов, включая «I Don’t Like», «Hate Bein’ Sober» и «Love Sosa». Альбом достиг 29-го места в чарте Billboard 200 и 2-го места в чарте Billboard Rap. В 2013 году он принял участие в нескольких хитах других рэперов. В 2014 году он выпустил сингл «Faneto», который впоследствии стал вирусным. В 2014 году он выпустил микстейп Back from the Dead 2, который был положительно воспринят критиками. В 2015 году он принял участие на дебютном альбоме Трэвиса Скотта Rodeo на песне «Nightcrawler». Позже он выпустил альбом Bang 3 в двух частях. Chief Keef решил покинуть музыку на один год, после чего вернулся. В 2017 году он выпустил три микстейпа, а затем выпустил альбом Dedication. Затем он выпустил множество микстейпов и принял участие во многих треках в 2018 году. В 2019 году он выпустил совместный альбом с Zaytoven под названием GloToven с единственным гостевым участием от Lil Pump.

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

Список синглов в качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Продюсерская дискография

2014 
 Chief Keef — Back from the dead 2

 03. «Whole Crowd»
 04. «Faneto»
 05. «Blurry»
 06. «Cops»
 07. «Farm»
 09. «Sets»
 10. «Dear»
 12. «Cuz»
 13. «Who is That»
 14. «Smack DVD»

2015 
 Gucci Mane — King Gucci

 07. «Smart Mouth»

 Lil Flash — Beach Bandits

 11. «Lil Flexer»

2016 
 Ballout — Life of a GloBoy

 02. «Lower»
 05. «Phantom»
 07. «Everyday»
 11. «Wheel»

 JusGlo/Justo — Trappin’ Out The Hallways

 02. «Trap Trap»
 04. «Chantel»
 10. «Freestyle»
 12. «Gettin' High»

 Sosa

 «We Want War»

 Capo

 «I Get High» 

 K$upreme x Lil Yachty

 «Young Nigga Theme Song»

2017 
 Fredo Santana — Plugged In

 08. «My Pistol Make Ya Famous»

 Terintino x Lil Yachty — Meatroll

 03. «Ball On You»

2018 
 Ballout — Glo Glacier

 10. «No Limit»

 Lil Dude — Luciano 3.0

 13. «Blue Tips»

2019 
 Ballout — T.I.

 04. «Fireman»

 DooWop — Cappin’ Ain’t Dead

 07. «Cap Flow (при участии Lil Uzi Vert)»

Tray Savage — «MHGS»

 11. «Round Killaz (при участии Benji Glo)»

2020 
 Lil Uzi Vert — Eternal Atake

 10. «Chrome Hearts Tags»
2 Chainz - So Help Me God

 9. «Free Lighter»

Примечания

Комментарии

Источники 

Дискографии США
Хип-хоп-дискографии
Chief Keef